Romblon (provincie), een provincie in de Filipijnen;
 Romblon (eiland), een eiland in de gelijknamige provincie in de Filipijnen;
 Romblon (groep), de eilandengroep waartoe dit behoort;
 Romblon (Romblon), de hoofdstad van de gelijknamige Filipijnse provincie.